Lirica steht für:
 Lijerica, eine Streichlaute in der kroatischen Region Dalmatien
 MSC Lirica, ein Kreuzfahrtschiff